Seaca ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Seaca (Olt), Gemeinde im Kreis Olt
 Seaca (Teleorman), Gemeinde im Kreis Teleorman

 Seaca (Bacău), Dorf im Kreis Bacău
 Seaca (Gorj), Dorf im Kreis Gorj
 Seaca (Poboru), Dorf im Kreis Olt
 Seaca (Călimănești), Dorf im Kreis Vâlcea
 Seaca (Sălătrucel), Dorf im Kreis Vâlcea

 Seaca de Pădure, Dorf im Kreis Dolj
 Seaca de Câmp,  Dorf im Kreis Dolj

Siehe auch: Valea Seacă